Divisie Nr. 4 kan verwijzen naar verschillende Canadese censusdivisies:

 Divisie Nr. 4 (Alberta) - censusdivisie in Alberta
 Divisie Nr. 4 (Manitoba) - censusdivisie in Manitoba
 Divisie Nr. 4 (Newfoundland en Labrador) - censusdivisie in Newfoundland en Labrador
 Divisie Nr. 4 (Saskatchewan) - censusdivisie in Saskatchewan